Niedermühle heißen
 Mühlen:
 Niedermühle (Bühlertann) oder Gipsmühle, Wohnplatz und ehemalige Mühle von Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Niedermühle Büren
 Niedermühle (Dirmstein)
 Niedermühle (Frankenberg)
 Niedermühle (Graupzig)
 Niedermühle (Hinterhermsdorf)
 Niedermühle Hirschgrund
 Niedermühle (Liebstadt)
 Niedermühle (Odernheim am Glan)
 Niedermühle Oderwitz, siehe Niedere Mühle (Oderwitz)
 Niedermühle (Rödern)
 Niedermühle (Steinfurt)
 Niedermühle (Südschwarzwald)

Geografisches
 Orte:
 Niedermühle (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Gemeinde Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Niedermühle (Münchsmünster), Ortsteil der Gemeinde Münchsmünster, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Niedermühle (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Niedermühle (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Mąciwoda, deutsch Niedermühle, Ortsteil von Tychowo in Polen
Naturschutzgebiet Niedermühle

Siehe auch:
 Niedermühl
 Niedermühlen